Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Jared Palmer e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Francisco Montana e Jim Pugh 4-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

 Jared Palmer /  Richey Reneberg (campioni)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno, ritiro)

 Ken Flach /  Rick Leach (primo turno)
 Brad Pearce /  Dave Randall (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Verizon Tennis Challenge 1994
ATP Tour 1994